Пріст (від  — «священик») — термін, що може мати кілька значень.

Техніка 
 «Пріст» — американська серійна самохідна артилерійська установка

Прізвище 

 Крістофер Пріст ( 1943) — англійський письменник-фантаст
 Лі Пріст ( 1972) — професійний австралійський автогонщик та бодібілдер
 Шері Пріст ( 1975) — американська письменниця і блоґер

Див. також 
 Пріст-Рівер — місто в окрузі Боннер, штат Айдахо, США